Охридский аэропорт «Святой Апостол Павел» (), также известный как Аэропорт Охрида () — аэропорт, расположенный в Северной Македонии в 9 км на северо-запад от Охрида и 145 км на юго-запад от Скопье (2 часа поездки на автобусе) на дороге Охрид — Кичево — Скопье. Является вторым аэропортом Северной Македонии по размеру, уступая только аэропорту «Скопье».

История 
Аэропорт Охрида был открыт в 1952 году ещё во время существования СР Македонии в составе Социалистической Югославии. Он располагался тогда между селениями Горенци и Оровник. Изначально в наличии была одна 900-метровая взлётно-посадочная полоса. Первый международный рейс был совершён 5 июля 1953. В 2004 году была завершена последняя реконструкция аэропорта, когда была установлена новая система освещения.

В 2008 году правительство Республики Македония заключило контракт с турецкой авиакомпанией Tepe Akfen Ventures на 20 лет по обслуживанию аэропортов Охрида и Скопье, а также дальнейшей модернизации. В дальнейшем планируется построить новый терминал в аэропорту Охрида и улучшить VIP-секции, также в рамках этой программы планируется расширить аэропорт Скопье и построить третий аэропорт в городе Штип. Стоимость всего проекта составляет 200 миллионов евро

Возможности 
Аэропорт может принимать как маленькие самолёты, так и лайнеры размеров выше среднего. Площадка рассчитана максимум на 9 самолётов, терминал может принимать до 400 тысяч пассажиров ежегодно. В аэропорту есть справочный отдел, ресторан, магазин duty-free и VIP-клуб для отдыха.

Рейсы

Статистика 
Число пассажиров по годам:

Наземные перевозки 
Между аэропортом и городом совершает перевозки пассажиров автобус, выезжающий по средам и воскресеньям. Расписание автобуса определяется рейсами авиакомпании Wizzair как в Базель и Лондон, так и из этих городов.

Происшествия 
 20 ноября 1993 недалеко от аэропорта Охрида разбился самолёт Як-42, совершавший перелёт из Женевы в Скопье. Самолёт из-за плохих погодных условий вынужден был садиться в Охриде, но врезался в гору Трояни. Причиной стала ошибка экипажа, который неправильно понял указания диспетчера. Погибли 124 человека, в том числе 8 членов экипажа. Один из пассажиров выжил в момент аварии, но скончался спустя 11 дней в госпитале, не приходя в сознание.

См. также 
 Список аэропортов Северной Македонии

Примечания

Ссылки 
 Страница аэропрорта на сайте TAV Skopje
 
 
 
 

Аэропорты Северной Македонии
Транспорт в Северной Македонии
Охрид